Primera División 2006-2007 (Spagna) – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 2006-2007 (Argentina) – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 2006-2007 (Venezuela) – edizione del campionato venezuelano di calcio